Бриллианты е компилационен албум на украинската поп-група ВИА Гра. Издаден е на 12 декември 2005 г.

Обща информация 
В допълнение към старите сингли за тази компилация, са добавени и нови, неиздавани в предишните албуми песни, записани в периода между 2004 и 2005 г. „Притяженья больше нет“, „Нет ничего хуже“, „Бриллианты“ и украиноезичната „Ой, говорила чиста вода“. В Русия и Украйна албума е издаден на 12 декември 2005 г., а в Европа на 21 март 2006 г.

Песни

Източници 

Албуми на ВИА Гра
Музикални албуми от 2005 година
Компилации